Alojz Štolfa – politico italiano
 Dario Stolfa – calciatore e allenatore di calcio italiano